Campo Alegre, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.
 Campo Alegre, un comune brasiliano dell'Alagoas.